Leonid Nikolajewitsch Sagurski (, ; * Juni 1847 in Putywl, Russisches Kaiserreich; †  in Charkow, Russisches Kaiserreich) war ein ukrainischer Jurist und Hochschullehrer, Professor für Römisches Recht an der kaiserlichen Universität Charkiw. Er studierte Rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät dieser Universität und erlangte seinen Abschluss im Jahr 1872. Von 1891 bis 1905 war Sagurski als Dekan der Juristischen Fakultät tätig.

Werke: «Принципы римского гражданского и уголовного процесса» (Х., 1874); «К учению о юридических лицах» (М., 1877); «Личные отношения между родителями и детьми по римскому и французскому праву. I. Учение о незаконнорожденности по римскому праву и II. Учение об отцовской власти по римскому праву» (Х., 1880–1885); «Действительно ли брак есть контракт» (Х., 1881); «Брак и конкубинат у римлян» (Х., 1882); «О развитии у римлян идеи об обязанности отца воспитывать своих детей» (Х., 1884); «Элементарный учебник римского права» (Х., 1887–1891).

Literatur

Einzelnachweise 

Rechtswissenschaftler (19. Jahrhundert)
Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Charkiw)
Ukrainer
Person (Russisches Kaiserreich)
Geboren 1847
Gestorben 1912
Mann